«Сокровища царя Соломона» () — кинофильм. Экранизация произведения, автор которого — Генри Райдер Хаггард.

Сюжет 
Экспедиция во главе с Алланом Квотермейном отправляется на поиски сокровищ царя Соломона, переживая по пути различные опасности.

Интересные факты 
 Патрик Макни в последний момент заменил актёра Терри-Томаса, причиной отказа которого послужила пневмония.
 Тревор Ховард был первым кандидатом на роль Аллана.

См. также 
 «Аллан Куотермэйн: В поисках потерянного таинственного города»

Ссылки 
 Аллан Квотермейн на сайте «Лаборатория фантастики»
 
 

Экранизации произведений Генри Райдера Хаггарда
Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы Канады
Фильмы Канады 1979 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Элвина Ракоффа
Фильмы об Африке